Tin Win ist der Familienname folgender Personen:

 Marco Tin Win (* 1960), myanmarischer Geistlicher, Erzbischof von Mandalay
 U Tin Win (1944–2014), myanmarischer Ichthyologe